

Geografia 
Bighorn – fiume degli Stati Uniti
Little Bighorn – fiume degli Stati Uniti, affluente del Bighorn

Zoologia 
 Bighorn – ovino che vive sulle Montagne Rocciose
 Bighorn del deserto – sottospecie di Bighorn che vive nelle regioni desertiche degli Stati Uniti e del Messico
 Bighorn della Sierra Nevada – sottospecie di Bighorn che vive nella Sierra Nevada
 Bighorn bianco – sottospecie di Bighorn che vive nelle regioni montane del Nordamerica